Die 2. Basketball-Bundesliga 1975/76 war die erste Saison der 2. Basketball-Bundesliga, die am 28. September 1975 den Spielbetrieb aufnahm. In den Gruppen Nord und Süd mit je zehn Mannschaften wurde der Aufstieg in die erste Bundesliga ausgespielt.

Modus 

Es wurde in zwei Gruppen Nord und Süd mit je 10 Mannschaften gespielt. Es waren je ein Aufsteiger und drei Absteiger vorgesehen. Ab der Saison 1975/1976 gab es kein Unentschieden mehr. Gemäß den Regeln der F.I.B.A. wurden die Spiele nunmehr verlängert, bis ein Sieger ermittelt wurde.

Gründungsmitglieder 
Die Liste der Gründungsmitglieder setzt sich aus Absteigern aus der Basketball-Bundesliga und Aufsteigern aus den Regionalligen zusammen. Da im gleichen Jahr im Zuge der Ligareform die erste Liga eingleisig wurde und infolgedessen von 16 auf 10 Mannschaften reduziert wurde, ist der Anteil der Absteiger in diese Liga mit sieben Mannschaften sehr hoch. Fünf weitere Mannschaften sind ebenfalls ehemalige Erstligisten und zwei zweite Mannschaften sind unter den Aufsteigern.

Es sind ausschließlich Ligazugehörigkeiten vor dieser Spielzeit angegeben. Spätere Zugehörigkeiten sind der Liste der deutschen Basketballmannschaften zu entnehmen.

Gruppe Nord

Absteiger aus der ersten Bundesliga Nord 
 BG Osnabrück – Spielgemeinschaft aus VfL Osnabrück und OSC Osnabrück. Der VfL war von 1966 bis 1975 Erstligist.
 Hamburger TB 62 – Von 1971 bis 1975 Erstligist.
 BG Hannover – Spielgemeinschaft aus Hannover 96 und TS Großburgwedel, 1974/1975 Erstligist.
 SSC Göttingen – 1966/1967, 1970/1971 und 1973–1975 Erstligist.

Aufsteiger 
 Neuköllner Sportfreunde Berlin – Von 1967 bis 1970 sowie 1972/1973 Erstligist. 
 DTV Charlottenburg
 FC Schalke 04 – Der Vorgängerverein der Basketballabteilung, die BG Buer, war 1970/1971 Erstligist.
 MTV Wolfenbüttel II – Die erste Mannschaft des MTV war Gründungsmitglied der ersten Bundesliga und hatte seitdem die Klasse gehalten.
 TSV Quakenbrück
 ETB SW Essen

Gruppe Süd

Absteiger aus der ersten Bundesliga Süd 
 TG Hanau – 1974/1975 Erstligist.
 SG BC/USC München II – Spielgemeinschaft aus USC und TSV 1860 München. Die erste Mannschaft blieb erstklassig. Erstligazugehörigkeiten: seit 1967 als USC, 1966 bis 1968, 1969 bis 1971 und seit 1974 als TSV 1860.
 USC Mainz – 1966 bis 1975 Erstligist.

Aufsteiger 
 Post SV Bayreuth
 Eintracht Frankfurt – 1967 bis 1969 Erstligist
 USC Heidelberg II – Die erste Mannschaft des USC war Gründungsmitglied der ersten Bundesliga und hatte seitdem die Klasse gehalten.
 BG Heidelberg – Spielgemeinschaft aus Heidelberger TV und SG Heidelberg-Kirchheim. Der Heidelberger TV war 1966 bis 1970 Erstligist.
 Post-SG Mannheim
 SV Möhringen – 1966/1967 und 1971 bis 1973 Erstligist
 TuS 07 Ludwigsburg

Saisonverlauf

Abschlusstabellen

Nord 

 *: Negativwertung

Im Norden gab es nur zwei Absteiger, da Bundesliga-Absteiger SGN Essen/RUWA sich aus dem Spielbetrieb zurückzog.

Süd

Kreuztabellen 
Nord

 * Wertung für ETB SW Essen

Süd

Literatur 
 Basketball (Zeitschrift), amtl. Organ des Deutschen Basketball-Bundes, , Jahrgänge 1975 und 1976

1975/76
Basketballsaison 1975/76